Maia (mythologie) - godin uit de Griekse mythologie
 in Portugal:
 Maia (gemeente in Portugal) - stad en gemeente in het district Porto
 Maia (freguesia in Maia) - voormalige plaats in deze gemeente
 Maia (freguesia in Ribeira Grande) - plaats op de Azoren
 Maia (ster) - ster in het sterrenbeeld Stier
 Maia (boek) - boek van Richard Adams
 Maiar - personages uit de boeken van Tolkien
 Maia (webbrowser)
 Maïa (voedster van Toetanchamon)
Maia of Mais (Bowness) - Romeins fort in Engeland

Zie ook 
 Maya (doorverwijspagina)
 Maja (doorverwijspagina)